Lüganuse se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Lüganuse, comună (vald) în Regiunea Ida-Viru, Estonia

Localități
 Lüganuse, târgușor (alevik) în comuna Lüganuse, reședința comunei.